AG steht als Abkürzung für:

 Action Group, eine ehemalige nigerianische Partei
 Ad gentes, ein Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils
 Agrargenossenschaft, eine Wirtschaftsform
 Air Contractors, irische Frachtfluggesellschaft (IATA-Code)
 Aktiengesellschaft, eine Rechtsform für Unternehmen
 AktionsGemeinschaft, eine Fraktion der Österreichischen Hochschülerschaft
 Allgemeinbildendes Gymnasium, eine Gymnasialform
 Elektrische Bahn Altstätten-Gais, ehemalige Schweizer Bahngesellschaft
 Amtsgericht
 Antigua und Barbuda, Ländercode nach ISO 3166-1
 Arbeitgeber
 Arbeitsgemeinschaft
 Arbeitsgruppe
 Assoziativgesetz, eine mathematische Regel
 Astronomische Gesellschaft
 Attorney General of the United States (US-Justizminister)
 Aufbaugymnasium, einen Schultyp
 Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber in Deutschland
 Aufklärungsgeschwader, einen Luftwaffenverband
 Aufnahmsgebäude beziehungsweise Aufnahmegebäude
 Auftraggeber
 Außengewinde, siehe Whitworth-Gewinde
 Chevrolet AG, ein Pkw-Modell
 Die Aktiengesellschaft, eine Zeitschrift für Aktienwesen, Unternehmens- und Kapitalmarktrecht
 Kanton Aargau, Schweiz
 Salomonen, einen Inselstaat im Südwesten des Pazifiks (ICAO-Code)

AG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Insel Helgoland (inoffiziell, Bedeutung: Ausnahmegenehmigung)
 Großbritannien: Peterborough
 Italien: Freies Gemeindekonsortium Agrigent
 Rumänien: Kreis Argeș
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Angola, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen
 Schweiz: Kanton Aargau
 Turkmenistan: Stadt Aşgabat

A.G. steht als Abkürzung für:

 A. G. (Rapper), alias André the Giant, bürgerlich: Andre Barnes, ein US-amerikanischer Rapper
 A.G. Engineering, einen ehemaligen portugiesischen Hersteller von Automobilen
 Als Gast bei Theaterschauspielern, die nicht fest zum Ensemble gehören

Ag. steht als Abkürzung für:

 Antigen, in der Medizin

Ag steht als Elementsymbol für:

 Silber (Argentum)

aG oder a. G. steht als Abkürzung für:

 auf Gegenseitigkeit im Rechtsformzusatz Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

aG steht als Abkürzung für:

 Außergewöhnliche Gehbehinderung, ein Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis, siehe Schwerbehindertenausweis#Merkmale und Merkzeichen

ag steht für:

 agilis, die Züge des Unternehmens im HaCon Fahrplan-Auskunfts-System (HAFAS)
 Attogramm, eine Masseeinheit

.ag steht als Abkürzung für:

 .ag, die Top-Level-Domain von Antigua und Barbuda

Siehe auch:

Abkürzung